Antonio Rodríguez de Hita (1722–1787) – hiszpański kompozytor,
 Antonio Rodríguez Luna (1910–1985) – hiszpański malarz,
 Antonio Rodríguez-Moñino (1910–1970) – hiszpański erudyta, bibliograf, filolog,
  Antonio Rodríguez (1926–2007) – argentyński pięcioboista, wojskowy,
 Antonio Rodríguez Almodóvar (ur. 1941) – hiszpański pisarz,
 Antonio Rodríguez Huéscar (ur. 1941) – hiszpański filozof,
 Antonio Rodríguez Aguirre (ur. 1951) – kubański siatkarz,
 Antonio Orlando Rodríguez (ur. 1956) – kubański pisarz,
 Antonio Rodríguez Salvador (ur. 1960) – kubański pisarz,
 Antonio Rodríguez San Juan (ur. 1960) – wenezuelski polityk,
 Antonio Rodríguez Cabo (ur. 1969) – hiszpański piłkarz,
 Antonio Rodríguez Saravia (ur. 1971) – hiszpański piłkarz,
 Antonio Rodríguez Martínez (ur. 1979) – hiszpański piłkarz,
 Antonio Rodríguez Dovale (ur. 1990) – hiszpański piłkarz.

Zobacz też 
 António Rodrigues